Ana Mortimer (27 de diciembre de 1390 - † septiembre de 1411) era la hija de Roger IV de Mortimer, cuarto conde de March y Leonor de Holland. Sus abuelos paternos fueron Edmund Mortimer, III conde de March, y Philippa de Clarence, mientras que sus abuelos maternos eran Ricardo FitzAlan y Leonor de Lancaster. Su abuela paterna, Philippa, era a su vez hija de Leonel de Amberes, quien a su vez lo era de Eduardo III de Inglaterra. Esto le daba a Ana derechos al trono de Inglaterra. Fue por su intermedio que la Casa de York reclamó los derechos al trono que llevaron a la Guerra de las Rosas. Pese a lo anterior, lo que se sabe de su vida es muy poco.

Matrimonio
En 1406 se casó con Ricardo de Conisburgh, quien también era descendiente de Eduardo III por intermedio de Edmundo de Langley. Fue madre de Ricardo Plantagenet, quien lideró a los York en la guerra civil. Se supone que murió al darlo a luz. Ana y Ricardo tuvieron dos hijos y una hija:

 Isabel de York (1409 - 2 de octubre de 1484), a los tres años de edad fue desposada con Sir Tomas Grey (1404 -1426), hijo y heredero de Sir Thomas Gray (c.1385 - 1415). El matrimonio fue anulado e Isabel se casó con Enrique Bourchier, conde de Essex, con quien tuvo siete hijos.
 Enrique de York
 Ricardo de York (21 de septiembre de 1411 - 30 de diciembre de 1460) se casó con lady Cecilia Neville, hija menor de Ralph Neville, conde de Westmorland y lady Juana Beaufort, con quien tuvo trece hijos, entre ellos: Eduardo IV, Edmundo de York, Jorge de Clarence, Margarita de York, Ana de York, y Ricardo III.

Ana murió poco después del nacimiento de su hijo, Ricardo, el 22 de septiembre de 1411. Ella fue enterrada en Kings Langley, Hertfordshire.

Tras la muerte de Ana, Ricardo, conde de Cambridge, se casó con Maud Clifford, divorciada de John Neville, sexto barón Latimer, e hija de Thomas de Clifford, sexto barón de Clifford, pero no tuvo descendencia.

Ascendencia 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Fallecidas por parto
Inglesas del siglo XV